Unterrossegg ist der Name folgender Orte:

 Unterrossegg (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Unterrossegg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark